Geografia
 Northampton, població comercial i districte local al comtat de Northamptonshire, Anglaterra
 Northampton (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Northampton (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Comtat de Northampton (Pennsilvània), comtat dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània

 Altres
 Northampton Saints, club anglès de rugbi a 15